

Geografia 
 São Marcelo (Bahia), cidade no estado da Bahia, Brasil
 Forte de São Marcelo, forte localizado em Salvador, popularmente conhecido como Forte do Mar
 Marcellus (Lot-et-Garonne)
 Marcellus (Michigan)

História

Roma Antiga
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 222 a.C.), militar romano (268 a.C.-208 a.C.), conquistador de Siracusa
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 196 a.C.), filho do anterior
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 166 a.C.), filho do anterior. Morto circa 148 a.C.
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 51 a.C.), partidário de Pompeu
Marco Cláudio Marcelo (sobrinho de Augusto) (42 a.C.-23 a.C.), descendente do cônsul homônimo de 222 a.C.
Úlpio Marcelo, general romano, governador da Britânia
Marcelo de Sérdica, oficial romano do 
Marcelo (usurpador romano), usurpador romano do

Religião 
Papa Marcelo I, mártir cristão e trigésimo papa da Igreja Católica
Papa Marcelo II, duocentésimo vigésimo terceiro papa da Igreja Católica

Ficção 
Marcelo, personagem da tragédia Hamlet, de William Shakespeare
Marcelo Zona Sul, filme brasileiro

Futebolistas 
Marcelo Antônio Guedes Filho, futebolista brasileiro, ex-zagueiro do Santos Futebol Clube, que atualmente defende o Hannover 96
Marcelo Augusto Mathias da Silva, futebolista brasileiro, zagueiro, uma das vítimas do voo da Chapecoense
Marcelo Grohe, futebolista brasileiro, goleiro do Al-Ittihad
Marcelo Macedo, futebolista brasileiro
Marcelo dos Santos Marinho, ex-futebolista brasileiro, goleiro com passagens por Bahia e Atlético Mineiro
Marcelo Vieira da Silva Júnior, futebolista brasileiro, lateral do Olympiacos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história